Antichità romane può riferirsi al complesso di studi antichistici sulla civiltà romana. 

Vedi, in generale, 
 Civiltà romana, Roma antica, storia romana e storiografia romana. 
Più in particolare, può riferirsi a soggetti particolari di studio sulla cultura romana:
Architetture di Roma antica: architettura romana
Manufatti artistici romani: arte romana, arte provinciale romana
Produzione letteraria latina: lingua e letteratura latina, filologia latina
Ricerca sulle antichità romane: archeologia romana, epigrafia latina
 Antichità romane, opera principale di Dionigi di Alicarnasso